Бризио Джустиниани (; Генуя,1713 — Генуя, 1778) — дож Генуэзской республики.

Биография 
Родился в Генуе в 1713 году. Первую государственную должность получил в магистрате по делам маркизата Финале, в Западной Лигурии, служил на посту судьи и в магистрате укреплений.  

Был избран дожем  31 января 1775 года, 174-м в истории Генуи. Церемония коронации состоялась в соборе Святого Лаврентия через пять месяцев после официального избрания. Во время его правления Дворец Дожей был украшен витражами.

Его мандат завершился 31 января 1777 года, после чего он служил на различных государственных должностях: в магистрате войны, заместителем начальника военно-морского флота. Умер в Генуе в 1778 году бездетным в своем особняке в Альбаро и был похоронен в церкви Сан-Амброджо.

Библиография 
 Sergio Buonadonna, Mario Mercenaro, Rosso doge. I dogi della Repubblica di Genova dal 1339 al 1797, Genova, De Ferrari Editori, 2007.

Дожи Генуи
Персоналии по алфавиту
Правители Европы XVIII века
Джустиниани